Moggesi – abitanti di Moggio (Italia)
Moggesi – abitanti di Moggio Udinese